Ба́лдонский край () — бывшая административно-территориальная единица в центральной части Латвии в области Земгале. Край состоял из Балдонской волости и города Балдоне, который являлся центром края. Площадь края составляла 179,1 км².

Граничил с Кекавским, Кегумским, Вецумниекским, Иецавским и Олайнским краями.

Край был образован 1 июля 2009 года из части упразднённого Рижского района.

В 2021 году в результате новой административно-территориальной реформы Балдонский край был упразднён.

Население 
Население на 1 января 2010 года составляло 5 726 человек.

Национальный состав, по итогам переписи населения Латвии 2011 года, был распределён таким образом:

Территориальное деление 
 город Балдоне ()
 Балдонская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Балдонского края